Ко́слан — село в Республике Коми. Административный центр Удорского района и сельского поселения Кослан.

Население —  чел. ().

История 
Кослан — одно из древнейших коми селений на Мезени. Основано в XVI веке. Первое упоминание относится к 1554 году, когда в погосте Кослан было 13 крестьянских дворов и он был центром небольшой волости, в которую входили ещё 4 деревни: Юкшера (Екшер), Шарыба (Шарыб), Разварга (Разгорт) и Вылюбь (Нижний Выльыб). Первые поселенцами были коми, переселившиеся на верхнюю Мезень с реки Вымь. В писцовой книге 1586 года отмечалось: на погосте Кослонском (Кослане) имелись 6 жилых крестьянских дворов, 2 пустых. На погосте — церковь Ильи пророка. Население занималось земледелием, животноводством, охотой и рыболовством.

Первую школу (церковно-приходскую) открыли в 1869 году. В 1876 году в селе организовали сельское училище. В 1900 при школе открылась одна из первых земских библиотек на Удоре. Первый постоянный фельдшер был назначен в 1873 году.

В 1918 году создан комитет бедноты. В 1921 году Косланская волость вошла в состав Усть-Вымского уезда. В 1929 году село Кослан становится центром Удорского района. В том же году организован колхоз «XII Октябрь». В 1930 году образован Удорский ЛПХ. В 1936 году открыта 7-летняя школа, которая 1940 году преобразована в среднюю. В 1960 году на базе мезенских колхозов образован совхоз «Косланский».

В середине 1960-х развернулось строительство 200-километровой железнодорожной ветки от станции Микунь к посёлку Усогорск (в 11 км к западу, на левом берегу Мезени ниже по течению). Дорога предназначалась в первую очередь для обеспечения вывоза древесины из Удорского района, где в то время велись совместные с Народной Республикой Болгарией разработки леса. В декабре 1974 года Микунь-Косланская железная дорога была сдана в постоянную эксплуатацию, с ответвлением на Вендингу. В ноябре 1977 года в Косланском аэропорту впервые совершил посадку самолет средних линий Ан-24. В 1985 году в селе открылся краеведческий музей.

Физико-географическая характеристика 
Кослан расположен на западе республики, в пределах Двинско-Мезенской равнины, относящейся к Восточно-Европейской равнине, на правом берегу реки Мезень. В окрестностях села распространены смешанные леса. Преобладающие породы — сосна и берёза. Пойменные кислые и глее-подзолистые почвы.

По автомобильным дорогам расстояние до столицы республики города Сыктывкар составляет 280 км, имеется мост через Мезень вблизи Усогорска. Ближайшая железнодорожная станция Кослан находится в Усогорске.

 Климат

 Часовой пояс

. Истинный полдень — 11:28:11 по местному времени.

Население 

Национальный состав (): коми — 73 %, русские — 22 %.

Известные уроженцы 
Образцов Л. Н. (1929—2008) — генерал-майор медицинской службы, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации.

Примечания

Ссылки 
 Кослан
 Сайт Удорского р-на

Карты 
 [mapp38.narod.ru/map2/index05.html Топографическая карта P-38-V,VI. Благоево]
 

Населённые пункты Удорского района
Районные центры Коми